OGLE BLG-T2CEP-46 est une veille étoile variable de type W Virginis, située à  de la Terre dans la constellation du Sagittaire. Elle a été découverte par l'astronome Marcin Kubiak en décembre 2011, dans le cadre d'une étude des microlentilles gravitationnelles créées par les étoiles variables céphéides, classique et de type II, avec les données de la surveillance du ciel de l'Optical Gravitational Lensing Experiment.

Variabilité et évolution 
OGLE BLG-T2CEP-46 est une étoile variable de type W Virginis et une variable céphéide de type II. Sa magnitude apparente varie de 13,29 à 14,06 dans une période de . Sa classification de variable de W Virginis suggère qu'elle est une étoiles de population II, et qu'elle a une métallicité plus faible que le Soleil. Sa courte période induit qu'elle est une géante asymptotique, plus précisément une étoile de la branche horizontale, et que son évolution stellaire se situe après l'épuisement de son hydrogène présent dans son cœur et que l'étoile produit de l'énergie par la combustion de l'hélium. Le début de la fusion de l'hélium dans le cœur fait cesser le refroidissement de l'étoile et accroît sa luminosité, et l'étoile se déplace cette fois vers le coin inférieur gauche du diagramme de Hertzsprung-Russell. Elle est également une étoile du bulbe galactique et son âge est compris entre .

Références

Liens externes 

 

Étoile variable
Géante rouge
Étoile variable de type W Virginis
Céphéide
Constellation du Sagittaire
Étoile AGB